O(n) steht für:
 O(n), eine orthogonale Gruppe aus der Mathematik
 O(n),  Komplexitätsklasse z. B. eines Algorithmus in der O-Notation der Landau-Symbole (Mathematik, Informatik)